Anders Åström kan syfta på:

 Anders Åström den äldre (1818–1876), en handelsman, industriman och lokalpolitiker från Vindeln; far till Anders Åström den yngre
 Anders Åström den yngre (1859–1915), en handelsman, industriman och riksdagsman från Vindeln